Hirschland steht für:
 Hirschland, französische Gemeinde im Département Bas-Rhin in der Region Elsass
 die ehemalige Simon Hirschland Bank

Hirschland ist der Familienname folgender Personen:
 Simon Hirschland (1807–1885), deutsch-jüdischer Bankier, Gründer der Simon Hirschland Bank
 Moses Hirschland (1810–1888), Arzt und Kommunalpolitiker in Essen
 Isaac Hirschland (1845–1912), Sohn von Simon Hirschland, deutscher Bankier, Kommunalpolitiker und Kommerzienrat
 Kurt Hirschland (1882–1957), Sohn von Isaac Hirschland, deutsch-jüdischer Bankier, Kommunalpolitiker und Kommerzienrat
 Georg Hirschland (1885–1942), Sohn von Isaac Hirschland, deutscher Bankier, Kunstmäzen, Aufsichtsratsmitglied mehrerer Unternehmen
 Rolf Hirschland (1907–1972), Maler

siehe auch
 Hirschlanden